ФК Младост 1976 је фудбалски клуб из Биљега у општини Мерошина, Србија и тренутно се такмичи у Нишавској окружној лиги у фудбалу, петом такмичарском нивоу српског фудбала.

Историја

Види још 
 Списак фудбалских тимова Србије

Референце

Спољашње везе 
 Профил на srbijasport.net

М
Општина Мерошина